Sumter bezeichnet:

 Camp Sumter, US-Kriegsgefangenenlager 
 Fort Sumter, Fort in Charleston
 Angriff auf Fort Sumter, erstes Gefecht des amerikanischen Bürgerkriegs
 Sumter National Forest, Nationalforst im  US-Bundesstaat South Carolina 
 Sumter (Schiff), ein Hilfskreuzer der Confederate Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sumter, South Carolina
 Sumter (Alabama)
 Sumter (Georgia)
 Sumter (Minnesota)
 Sumter (Nebraska)

Personen:
 Sumter Bruton (1944–2022), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker
 Thomas Sumter (1734–1832) US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker
 Thomas Sumter junior (1768–1840) US-amerikanischer Politiker
 Thomas De Lage Sumter (1809–1874) US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker

Siehe auch:

 Sumter County 
 Sumpter